P34 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 34, een papyrusrol van het Nieuwe Testament